Il doppio del The Hague Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Colin Ebelthite e Adam Feeney erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Antal van der Duim e Boy Westerhof hanno battuto in finale Rameez Junaid e Simon Stadler 6–4, 5–7, [10–7].

Teste di serie

  Purav Raja /  Stéphane Robert (primo turno)
  Rameez Junaid /  Simon Stadler (finale)

  Tiago Fernandes /  Thiago Monteiro (primo turno)
  Martín Alund /  Ariel Behar (primo turno)

Tabellone

Note 
 

The Hague Open 2012